A prova de sabre individual masculino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 1 de agosto no ExCeL.

Kim Ji-Yeon da Coreia do Sul ganhou a medalha de ouro ao derrotar Sofiya Velikaya da Rússia na final.

Calendário
Horário local (UTC+1)

Medalhistas

Resultados

Chave superior

Chave inferior

Finais

Sabre individual masculino